Jamnikoogar, jamnikogończy (niem. Dachsbracke) – grupa myśliwskich ras psa wywodzących się z Austrii, o cechach pośrednich pomiędzy jamnikiem a gończym. Początkowo grupa ta obejmowała 2 rasy:
 gończak westfalski
 gończak alpejski (jamnikogończy alpejski)
W XX wieku uzyskano z nich trzecią rasę. Jest nią:
 jamnikoogar szwedzki (drever)

Przypisy 

Rasy psów